Centurian bezeichnet:

 Centurian (Band), eine niederländische Death-Metal-Band
 Centurian (Rebsorte), eine Rebsorte